Feners (Enveig), vilatge de la comuna d'Enveig (Alta Cerdanya, Catalunya del Nord) 
 Feners (Saldes), caseria del municipi de Saldes, al vessant meridional del Pedraforca
 Els Feners (Erinyà), partida en part constituïda per camps de conreu actualment abandonats del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Estació de Bena-Feners, estació de ferrocarril de la línia de tren groc situada en el terme comunal d'Enveig, a l'Alta Cerdanya, de la Catalunya del Nord
 Les torres de Feners, nucli de població del municipi de les Valls de Valira, a l'Alt Urgell